Blegny (Waals: Blegneye) is een gemeente in de provincie Luik, België.

De gemeente telt ruim 13.000 inwoners. De gemeente is op 1 januari 1977 ontstaan door het samenvoegen van verschillende kleine gemeenten, die nu alle de status van deelgemeente hebben. De gemeente is vernoemd naar een gehucht (met Steenkoolmijn van Blegny) nabij Trembleur. Tot 2001 was de officiële naam van de gemeente Blégny. Om uitspraaktechnische redenen is dit op deze datum veranderd in Blegny.

De plaats Blegny behoort tot de deelgemeente Trembleur.

Kernen

Deelgemeenten

Bezienswaardigheden 
Sint-Gertrudiskerk
Steenkoolmijn van Blegny

Zie ook
 Lijst van beschermd erfgoed in Blegny

Steenkoolmijn 
Blegny is bekend vanwege de enige steenkoolmijn in de Euregio Maas-Rijn die ook ondergronds bezocht kan worden. Sinds 2012 is de steenkoolmijn van Blegny UNESCO werelderfgoed. De steenkolen werden vroeger vervoerd op de metersporige buurtspoorlijn tot Weerst, waar de kolen werden overgeladen op het hoofdspoornet. Van 27 mei 1973 tot 5 oktober 1991 werden, als toeristische trekpleister, op een oude buurtspoorweglijn met stoom demonstratiekolentreinen tussen de mijn en Mortroux getrokken. De exploitatie is na een dramatisch spoorongeluk met de toeristische trein gestopt.

Natuur en landschap
Blegny ligt op het Plateau van Herve, op een hoogte van ongeveer 220 meter. Ten zuiden van de kern stroomt de Bolland in westelijke richting. Ten gevolge van de steenkoolwinning heeft enige verstedelijking plaatsgevonden. Ook de inwijking van gastarbeiders heeft dit geaccentueerd. Zo zijn er twee moskeeën in Blegny.

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Nabijgelegen kernen 
Barchon, Heuseux, Cerexhe, Bolland, Mortier, Trembleur

Externe link 

 Website van de gemeente
 Mijn van Blegny

Plaats in Luik (provincie)